Михаи́л Каза́с:
 Казас, Михаил Маркович (1896—1950) — советский разведчик.
 Казас, Михаил Михайлович (1934—2011) — советский и российский экономист, доцент Московского института коммунального хозяйства и строительства.
 Казас, Михаил Моисеевич (1889—1918) — художник, живописец, график.